Abtshof steht für
 Abtshof (Jüterbog), ein ehemaliger Wohnplatz der Stadt Jüterbog, Brandenburg
 Abtshof Magdeburg, ein Spirituosenhersteller in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Abtshof Oberaußem, eine denkmalgeschützte Hofanlage in Bergheim-Oberaußem, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Abtei